Propagandaministerium steht für:

 Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, nationalsozialistische Behörde
 allgemein diverse Ministerien für staatliche Medienpolitik, siehe Informationsministerium

Siehe auch: